Цветно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Цветнов, Анатолий Валентинович (род. 1966) — российский футбольный арбитр.
 Цветнов, Сергей Анатольевич (род. 1957) — советский и российский волейболист, тренер.
 Цветнов, Тарасий Борисович — муромский купец XVII века. Основатель Троицкого монастыря. Восстановил Благовещенский собор, в котором в конце жизни принял постриг под именем Тихона, и в нём же был погребён.